Парламентские выборы прошли 10 октября 1999 года в Казахстане со вторым туром - 24 октября. Победила партия Отан, которая заняла 23 из 77 мест. Явка на выборах составила 62.5%.. В парламент прошли коммунистическая партия, аграрная партия и гражданская партия. Депутаты избранные от профсоюзов создали группу "Енбек" (Труд).

Результаты

Список депутатов

Примечания

Ссылки 

 Маленькие нюансы отечественных выборов 
 История развития парламентаризма в Казахстане 
 История выборов 
 Media bias mars Kazakhstan's election campaign
 CNN.com Election Watch 
 Inter-Parliamentary Union Report on 1999 Kazakhstani Elections 
 Parliament of Republic of Kazakhstan 
 Central Election Commission

Выборы в Казахстане
Выборы 1999 года
Октябрь 1999 года
Парламент Казахстана
1999 год в Казахстане
Выборы с участием Нурсултана Назарбаева